Frymburk est un toponyme qui peut désigner :

Frymburk, une commune du district de Český Krumlov, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Frymburk, une commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie